Az 1957-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a huszonhatodik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak. Az utolsó négy még egy kört (az ún. visszavágót) játszott a kiesés elkerüléséért.

A csapatok nagy része visszavette az 1950 előtt használt nevét.
A Műszaki Egyetem Haladás neve ismét MAFC lett.
A Bp. Bástya VTSK új neve Bp. VTSK lett.
A Szegedi Haladás neve ismét Szegedi EAC lett.
A Bp. Törekvés neve ismét BVSC lett.
A Bp. Kinizsi neve ismét Ferencvárosi TC lett.
A Csepeli Vasas új neve Csepel SC lett.
A Pécsi Törekvés neve ismét Pécsi VSK lett.
A Bp. Vörös Lobogó neve ismét MTK lett.
A Szombathelyi Törekvés neve ismét Szombathelyi Haladás lett.
A Szegedi Törekvés neve ismét Szegedi Postás lett.
A Tudományegyetem Jogikar Haladás neve ismét BEAC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Visszavágó 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
Népsport 1957.07.16. (végeredmény) 08.04. (visszavágó)

Kosárlabda-bajnokság évei